

Біверкрік — місто, штат Огайо
 Біверкрік — переписна місцевість, штат Орегон

Див. також 
 Бівер-Крік